Partit de l'Esquerra Europea, partit polític europeu d'ideologia comunista i socialista.
 Patró d'embarcacions d'esbarjo, un títol de navegació al Regne d'Espanya.